Berges ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Berges (* 1957), deutscher Klassischer Archäologe
 Friedel Berges (1903–1969), deutscher Schwimmsportler
 Grete Berges (1895–1957), deutsche Schriftstellerin, Übersetzerin und Literaturagentin
 Heinrich Berges (1805–1852), deutscher Bildhauer
 Jan Berges (* 1980), Unteroffizier der Bundeswehr
 Laurenz Berges (* 1966), deutscher Fotograf
 Markus Berges (* 1966), deutscher Sänger, Songschreiber und Schriftsteller
 Martin Berges (* 1966), deutscher politischer Beamter
 Max Berges (1899–1973), deutscher Schauspieler, Dramaturg, Journalist und Schriftsteller
 Rafael Berges (* 1971), spanischer Fußballspieler
 Ulrich Berges (* 1958), deutscher Alttestamentler
 Werner Berges (1941–2017), deutscher Pop-art-Künstler
 Wilhelm Berges (1909–1978), deutscher Historiker

Bergés ist der Familienname folgender Personen:

 Pedro Bergés (1906–1978), kubanischer Fußballspieler

Bergès ist der Familienname folgender Personen:

 Aristide Bergès (1833–1904), französischer Wasserbauingenieur und Papierfabrikant
 Àstrid Bergès-Frisbey (* 1986), französisch-spanische Schauspielerin
 Didier Bergès (1944–2010), französischer Anwalt und Autor
 Émilien-Benoît Bergès (* 1983), französischer Radrennfahrer
 Georges Bergès, französischer Fechter

Siehe auch:
 Berghes